Aeroporto Internazionale Regina Alia (IATA: AMM, ICAO: OJAI) costruito nel 1983 e principale aeroporto della Giordania.
 Aeroporto Internazionale di Amman-Marka (IATA: ADJ, ICAO: OJAM) già principale aeroporto della Giordania fino al 1983.